Ассельский век (от названия реки Ассель на Южном Урале), также Ассельский ярус, первый век Уральской эпохи, соответствующий первому снизу ярусу Уральского отдела пермской системы согласно Восточноевропейской и тетисной стратиграфическим шкалам. Выделен советским геологом В. Е. Руженцевым в 1954 году из нижней части вышележащего сакмарского яруса. Начался 299±0,8 млн лет назад, длился 6 млн лет.

Подстилается верхним (гжельским) ярусом карбона, и перекрывается сакмарским ярусом.

Подразделения ассельского яруса 
Ассельский ярус делится на холодноложский и шиханский горизонты.

Палеогеография и климат 

Содержание железа в пыли из известняка возрастом 295 млн лет, сохранившегося в горах северного и центрального Ирана, было в два раза выше, чем в современной пыли. Морские фотосинтезирующие организмы (цианобактерии), получавшие этот элемент, смогли быстрее развиваться, поглощая углекислый газ и выделяя кислород.

Флора и фауна ассельского века 

Ассельский ярус охарактеризован комплексом фораминифер и аммонитов. На западном склоне Урала в составе отложений ассельского яруса преобладают известняки, к массивным разностям которых приурочены залежи нефти (Ишимбай). Отложения, соответствующие ассельскому ярусу, выделяются также в Донбассе, в Средней Азии, на Памире, в Австрии, в Китае, Японии и США.

Примечания

Литература 
 Грунт Т. А. Возможности использования восточноевропейской шкалы пермской системы в качестве международного стандарта. Аналитический обзор. Палеонтологический институт РАН. 2004.
 Климат в эпохи крупных биосферных перестроек. — М.: «Наука», 2004, Геологический институт РАН, Глава 9.

Ссылки 
 Карта пермского периода на сайте PALEOMAP Project.
 

Пермский период
Геологические ярусы